Mangan-ji (満願寺) ist der Name einer Reihe von Tempeln in Japan. 

Hier eine Auswahl: 
 Mangan-ji (Sendai), Präfektur Miyagi
 Mangan-ji (Sukagawa), Präfektur Fukushima
 Mangan-ji (Tochigi), Tochigi, Präfektur Tochigi
 Mangan-ji (Gyōda), Gyōda, Präfektur Saitama
 Mangan-ji (Setagawa), Präfektur Tōkyō
 Mangan-ji (Yokohama), Präfektur Kanagawa
 Mangan-ji (Azumino), Präfektur Nagano
 Mangan-ji (Kyōto), Präfektur Kyōto
 Mangan-ji (Kawanishi), Präfektur Hyōgo
 Mangan-ji (Imabari), Präfektur Ehime
 Mangan-ji (Uwajima), Präfektur Ehime
 Mangan-ji (Kumamoto), Präfektur Kumamoto

Weiter gibt es Manganji in der Schreibweise 萬願寺/万願寺 als Ortsname.